Кашел — топоним
 Кашел — деревня в Ирландии, находится в графстве Голуэй (провинция Коннахт)
 Кашел — (малый) город в Ирландии, находится в графстве Южный Типперэри (провинция Манстер)
 Кашел — тауншип в округе Суифт, Миннесота, США

См. также 
 Кашель